Een overzicht van alle (voormalige) Tweede Kamerleden voor Democraten 66 (D66).

Tweede Kamer
D66